Cantalupesi – abitanti di Cantalupa
Cantalupesi – abitanti di Cantalupo (Cerro Maggiore)
Cantalupesi – abitanti di Cantalupo Ligure
Cantalupesi – abitanti di Cantalupo nel Sannio